Boniface (französische Form von Bonifatius) ist der Familienname folgender Personen:
 André Boniface (* 1934), französischer Rugby-Union-Spieler
 Basil Boniface (* 1962), seychellischer Boxer
 Guy Boniface (1937–1968), französischer Rugby-Union-Spieler
 Saddique Boniface (* 1960), ghanaischer Politiker

Boniface ist
 ein männlicher Vorname in französischsprachigen Ländern 
 bedeutender Namensträger: Boniface de Mayence, der heilige Bonifatius
 ein britischer Deckname für ein Geheimdienstprojekt, siehe Ultra (Kryptologie)

(Saint-) Boniface ist der Name folgender Orte:
 Saint-Boniface (Manitoba), Stadtteil von Winnipeg, Kanada
 Saint-Boniface (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec, Kanada

 das Erzbistum Saint-Boniface mit Sitz in Winnipeg, Manitoba
 dessen Kathedrale gleichen Namens

Siehe auch:
 St. Boniface Roman Catholic Church